Ce terme désigne plusieurs plantes dont la racine ou le rhizome évoque un serpent.

Serpentaire (Dracunculus vulgaris), famille des Araceae.
Serpentaire commune, eadem.
Serpentaire rouge (Bistorta officinalis), famille des Polygonaceae.

Voir aussi
Couleuvrée

Flore (nom vernaculaire)
Araceae
Polygonaceae
Nom de plante ambigu